Папирус:

 Папирус — писчий материал, в древности распространённый в Египте.
 Папирус — травянистое многолетнее растение семейства Осоковые, встречающееся в Африке.
 
 Papyrus — шрифт рукописного типа.
 Папирус — один из персонажей игры Undertale.
 Папирус — бельгийская серия комиксов.

См. также 
 Папироса
 Папиросная бумага